Монте Чикито има више значења:

 Монте Чикито (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Монте Чикито (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Монте Чикито (Чиконтепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Чикито (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Монте Чикито (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику